TuS Celle ist der Name folgender Sportvereine:

 TuS Celle 92, Sportverein
 TuS Celle FC, Fußballverein